Бо́ков (Бокова) — русская фамилия и топоним: Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии

Известные носители 
 Боков, Алексей Николаевич (1927—2014) — советский и российский учёный-медик, доктор медицинских наук, профессор.
 Боков, Алексей Сергеевич (род. 1922) — Герой Социалистического Труда.
 Боков, Андрей Владимирович (род. 1943) — советский и российский архитектор, президент Союза архитекторов России.
 Боков, Ахмет Хамиевич (1924—2006) — ингушский прозаик и драматург.
 Боков, Борис Серафимович (род. 1955) — советский хоккеист.
 Боков, Валерий Дмитриевич (род. 1947) — советский и российский автор-исполнитель.
 Боков, Виктор Фёдорович (1914—2009) — русский поэт, прозаик.
 
 Боков, Всеволод Андреевич (1921—2007) — полковник-инженер, Герой Социалистического Труда.
 Боков, Георгий (1920—1989) — один из руководителей Болгарской коммунистической партии.
 Боков, Иван Павлович (род. 1927) — Герой Социалистического Труда.
 Боков, Лев Алексеевич (1944—2015) — советский учёный, профессор.
 Боков, Максим Эдуардович (род. 1973) — российский футболист.
 Боков, Мовсар Русланович (род. 1989) — российский спортсмен (панкратион, боевое самбо).
 
 
 Боков, Фёдор Ефимович (1903—1984) — советский генерал-лейтенант.
 Боков, Хажбикар Хакяшевич (род. 1935) — партийный, общественный и политический деятель, писатель, публицист, учёный.
 Боков, Элберт Абдул-Мажитович (род. 1996) — российский спортсмен (бокс, боевое самбо).

Топоним 
 Боков — село на Украине.
 Великий Боков — деревня в Белоруссии.
 Малый Боков — деревня в Белоруссии.



См. также 

 
 
 Боковое
 Боковская

Примечания